Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1967 bestod av 12 lag, och Reipas från Lahtis vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1967 i Finland
Fotbollssäsongen 1967
1967